Il doppio del torneo di tennis Nottingham Challenger II 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Martin Lee e Jonathan Marray che hanno battuto in finale Josh Goodall e Ross Hutchins 3-6, 6-3, [10-3].

Teste di serie 

 Josh Goodall /  Ross Hutchins (finale)
 Martin Lee /  Jonathan Marray (Campioni)

 Jamie Delgado /  Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)
 Nicolas Renavand /  Nicolas Tourte (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nottingham Challenger II 2006